Research Infosource Inc., une division de la firme de consultation industrielle The Impact Group, fournit des informations stratégiques en termes de recherche, d'intelligence économique et d'études supérieures au Canada.

Elle publie quatre rapports principaux par année :
 Les 100 plus grands investisseurs corporatifs en recherche et développement au Canada
 Rapport sur les plus grands investisseurs corporatifs en recherche et développement au Canada
 Les 50 meilleures universités en recherche au Canada
 Rapport sur les meilleures universités en recherche au Canada

Lien externe

 Site officiel

Politique de la recherche
Science au Canada
Scientométrie
Statistiques économiques
Recherche au Canada